Паленке има више значења:

 Општина Паленке (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паленке (Паленке, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паленке (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паленке (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паленке (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паленке (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паленке (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Паленке (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Паленке (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Паленке, Ранчо Сан Хосе (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Паленке (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Паленке (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику